Die Eerste Divisie 1959/60 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 23. August 1959 und endete am 22. Mai 1960. An ihr nahmen insgesamt 33 Mannschaften teil, die in zwei Gruppen zu 16 bzw. 17 Teams aufgeteilt wurden.

Modus 
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Eredivisie auf, der dritte Aufsteiger wurden in Play-offs zwischen den beiden Dritt- und Viertplatzierten ermittelt. Die jeweils Tabellenletzten mussten in die Tweede Divisie absteigen. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Vereine

Eerste Divisie A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Eerste Divisie B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Play-off Aufstieg

Play-off Abstieg 
Die drei punktgleichen Mannschaften am Tabellenende ermittelten in einer einfachen Runde den Absteiger der Gruppe B. Die Spiele fanden auf neutralem Boden statt.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1959/60